Buffinton ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Buffinton (1861–1907), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Buffinton (1817–1875), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Buffington